Кубок Италии по футболу 2013/14 года () — 66-й розыгрыш Кубка Италии по футболу. В финале «Наполи» выиграл у «Фиорентины» и в 5-й раз завоевал Кубок Италии.

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

Четвёртый раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал 
{| class="wikitable"
|-
!Дата!!width="250"|Хозяева!!width="100"|Счёт!!width="250"|Гости
|-
|03.05.2014||align=right |Наполи||align=center| 3:1 ||Фиорентина
|}

 Статистика Лучшие бомбардиры''' (по 3 гола):
  Лоренцо Инсинье («Наполи»)
  Хосе Кальехон («Наполи»)
  Джузеппе Де Лука («Аталанта»)
   Осаримен Эбагуа («Специя»)
  Марко Сансовини («Специя»)
  Жервиньо («Рома»)

Ссылки 
 Официальный сайт legaseriea.it
 Статистика на сайте soccerway.com

2013/2014
Футбол в Италии в 2013 году
Футбол в Италии в 2014 году
Италия